Janet – nome proprio di persona inglese e francese femminile
janet. – album di Janet Jackson
Janet – villaggio della contea di Rocky View (Alberta, Canada)
Janet – compagnia aerea della United States Air Force
Jules Janet – psicologo e medico francese
Pierre Janet – psicologo, medico e filosofo francese